Benevento kan syfta på:
 Benevento Calcio – en italiensk fotbollsklubb från Benevento
 Hertigdömet Benevento – ett herdigdöme 571–1077

Geografi

Italien 

 Benevento (provins), provins, Kampanien, 
 Benevento, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento,